5-й избирательный округ департамента Нор включает тридцать две коммуны округа Лилль. Общее число избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г. - 99 871 чел.

До 2012 г. 5-й избирательный округ включал три кантона округа Лилль: Обурден, Секлен-Нор и Секлен-Сюд. 

Действующим депутатом Национального собрания по 5-му округу является Себастьян Юйг ()  (Республиканцы).

Результаты выборов 
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Нор
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор

Ссылки 

Избирательные округа Франции